Bankier steht für:

 Bankier, persönlich haftenden Gesellschafter einer Privatbank, siehe Privatbankier
 Bankier (Whiskybrennerei), Whiskybrennerei in Banknock, Schottland
 auch für einen (leitenden) Angestellten einer Bank

Bankier ist der Familienname folgender Personen:
 David Bankier (1947–2010), israelischer Historiker
 Imogen Bankier (* 1987), schottische Badmintonspielerin

Siehe auch: